Кубок Чехии по футболу 1998/99 () — стал шестым розыгрышем Кубка Чехии по футболу. Победителем во второй раз стала пражская «Славия», которая обеспечила себе участие в Кубке УЕФА 1999/00.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте jfk-fotbal 
 Официальный сайт 

Спорт в Чехии в 1998 году
Спорт в Чехии в 1999 году
Чехия
1998/1999